Home for Christmas ist der Name folgender Filme:

 Home for Christmas (2010), norwegisch-schwedisch-deutscher Film von Bent Hamer
 Home for Christmas (2014), britischer Film von Jamie Patterson 
 Home for Christmas (2017), US-amerikanischer Fernsehfilm von Gary Harvey 
 Home for Christmas, Alternativtitel von Kleine Millionärin in Not, US-amerikanischer Film von Jim Wynorski (1993)